Rengsdorf
 Rengsdorf, village d'Allemagne en Rhénanie-Palatinat
 Rengsdorf (Verbandsgemeinde), collectivité territoriale de l'arrondissement de Neuwied en  Rhénanie-Palatinat